W800 ist die Bezeichnung

 eines Mobiltelefons, siehe Sony Ericsson W800
 eines Motorrads, siehe Kawasaki W800